Caratterizzazione – nelle opere narrative, processo di creazione e descrizione di personaggi immaginari
La caratterizzazione dei personaggi può essere fisica, psicologica, sociale, culturale e ideologica ed è funzionale al lettore per comprendere i comportamenti e le azioni dei personaggi.
 Caratterizzazione – in biologia, procedura di verifica della presenza di un microrganismo in un campione di materiale
 Caratterizzazione dei materiali – studio analitico finalizzato alla determinazione della composizione chimica dei materiali
 Caratterizzazione del carbone – studio analitico finalizzato alla determinazione della composizione chimica del carbone